Interamnia (Nederlands: tussen twee rivieren) kan verwijzen naar:

 Interamnia, een planetoïde.
 Teramo, een Italiaanse stad die door de Romeinen is gesticht als Interamnia.